Iepureni ist der Name mehrerer Orte 

 in der Republik Moldau:
 Iepureni (Cantemir), Dorf im Rajon Cantemir
 in Rumänien:
 Iepureni (Andrieșeni), Dorf im Kreis Iași
 Iepureni (Movileni), Dorf im Kreis Iași